Осташевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Сельское поселение Осташёвское — входит в Волоколамский район Московской области;
 Осташевское сельское поселение — входит в Мошенской район Новгородской области.